

Свінк — місто, штат Колорадо
 Свінк — переписна місцевість, штат Оклахома